XXV чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал 2 октября 2015 и завершился 21 мая 2016 года с участием 8 команд.

Харьковский «Локомотив» защитил свой титул и стал 16-кратным чемпионом Украины.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд проводят двухкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где в четырёх съездных турах и последующем плей-офф разыграли медали. Команды, которые заняли места с 5-го по 8-е, боролись за сохранение прописки в элите.

Предварительный этап

Турнирная таблица 

 За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.
 За неявку или неаргументированный отказ проводить календарный матч, с команды снимается одно турнирное очко.

Результаты и календарь матчей

Финальный этап

Группа А

Группа Б

Плей-офф

Высшая лига

Первый этап

Группа А

Группа Б

Финальный этап

1-4 места

5-8 места

Матчи за право выступать в Суперлиге

Ссылки 
 Чемпионат Украины по волейболу среди мужчин-2015/16 

2015 год в волейболе
2016 год в волейболе